Mädchen hinter Gittern – film del 1949 diretto da Alfred Braun
Mädchen hinter Gittern – film del 1965 diretto da Rudolf Zehetgruber
The Concrete Jungle  (Mädchen hinter Gittern) – film del 1982 diretto da Tom DeSimone